Supaplex — двухмерная компьютерная игра в жанре платформера, разработанная компанией Dream Factory в 1991 году. По сути, является существенно переработанным и расширенным клоном игры Boulder Dash. Состоит из 111 уровней (плюс многочисленные неофициальные дополнительные наборы уровней).

Игра была выпущена для платформ Amiga, Atari ST и MS-DOS. Из-за аппаратных проблем версия для PC работала с разными скоростями по мере улучшения характеристик ЦПУ. Игра может быть запущена с помощью кроссплатформенного эмулятора ДОС-машины DOSBox, который позволяет регулировать скорость эмуляции «на лету», что позволяет нормально пользоваться оригинальной игрой.

Для решения проблемы скорости Герман Перк () дизассемблировал игру, отладил и скомпилировал обратно, получив в результате версию Supaplex-SpeedFix.

Название, вероятно, образовано от слов супер и плекс — компонента, кластер, сетевая структура (как, например, в словах дуплекс, триплекс).

Игровой процесс 

Игрок управляет красным шариком (колобком) по имени Мёрфи, находящимся «внутри» программной части компьютера. Необходимо найти выход с текущего уровня. При этом, как правило, необходимо собрать имеющиеся на уровне «инфотроны», все или только определённое их количество. Чтобы это сделать, зачастую требуется обойти весь уровень, решая на ходу разнообразные головоломки, в которых требуется логическое мышление и реакция. Одновременно с этим игрок не должен взорваться сам или создавать для себя безвыходные ситуации (когда сам игрок, выход или недостающие инфотроны завалены, либо когда выход или недостающие инфотроны взорваны; в общем случае это необратимое неправильное расположение предметов).

Помимо движения по горизонтали и вертикали, главный герой может воздействовать на соседние предметы: например, «высосать» основу (инфотрон или дискету) в выбранном направлении и выполнять активные действия (например, размещение дискеты, если она есть в наличии). Автором музыкальной темы игры является Дэвид Уиттейкер ().

Игровой персонаж по своему стилю напоминает Пакмана, только красного цвета. Игровой мир состоит из внутренностей электроники и предметов сходной тематики — это дискеты, микросхемы и др.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Сайт Rocks’n’Diamonds
 Сайт одного из клонов — игры New Supaplex
 Страница Supaplex
 Сайт игры Positron — ремейка для J2ME и Symbian S60v3
 ACE

Игры для Amiga
Игры для Atari ST
Игры для DOS
Игры для ZX Spectrum
Лабиринтные игры
Компьютерные игры с двухмерной графикой